Un nuovo giorno – film del 1999 diretto da Aurelio Grimaldi
Un nuovo giorno – film del 2016 diretto da Stefano Calvagna